Джошуа Фрэнсис Пим (; 20 мая 1869, Миллуорд Террас, Брей, Уиклоу, Ирландия — 15 апреля 1942, Киллини, Ирландия) — ирландский врач и теннисист, четырёхкратный победитель Уимблдонского турнира в мужском одиночном и в мужском парном разрядах.

Биография 
Джошуа «Джош» Пим родился 20 мая 1869 года в ирландском городке Миллуорд Террас, в графстве Виклоу, в известной семье квакеров, которые были основателями фирмы Pimm’s — производителя крюшона. Его отцом был доктор Джошуа Пим, матерью — Сьюзен Мария (в девичестве Мидлтон). У Джоша был старший брат, Уильям (род. в 1867) и две старших сестры: Сьюзен (род. в 1864) и Джорджина (род. в 1866). В 1871 году, вскоре после смерти отца, Джошуа Пима-старшего, семья переехала в Кингстаун (с 1921 года — Дун-Лэаре), графство Дублин.

Пим закончил Королевский хирургический колледж Ирландии и Королевский медицинский колледж в Лондоне, на протяжении 42 лет работал врачом в больнице святого Колумба, в Лохлинстаун.

После женитьбы переехал в Киллини. По завершении теннисной карьеры увлёкся плаваньем и гольфом, был членом гольф-клуба Киллини.

Умер Джошуа Пим в своем доме, 15 апреля 1942 года, в возрасте 72 лет.

Карьера 
Джошуа Пим был членом Всеирландського клуба лаун-тенниса, где его тренировал Томас Берк. Первый теннисный триумф Пима произошёл в 1890 году, когда он выиграл, в парном разряде (вместе с дублинцем Френком Стокером, двоюродным братом писателя Брэма Стокера) Уимблдонский турнир и Чемпионат Ирландии. В одиночном разряде на Уимблдоне он дошёл до полуфинала, где проиграл Уилогби Хэмилтону. В следующие два года (в 1891 и в 1892) он также выходил в полуфинал, но оба раза проигрывал англичанину Уилфреду Бадделею. В 1893 году ему, наконец-то, удалось выиграть Уимблдонский турнир в одиночном разряде, также он победил в паре с Фрэнком Стокером. В 1895 году соревновался больше в Америке, чем в Англии. В 1896 году Уимблдонский турнир выиграл Гарольд Махони, в то время как Пим сосредоточился на своей медицинской карьере, присоединившись к Королевскому колледжу хирургов.

В 1902 году был в составе сборной Великобритании в Кубке Дэвиса в матчах против сборной США. Пим проиграл оба своих одиночных матча, и Британия уступила США со счётом 2-3. После этого окончательно завершил спортивную карьеру.

Финалы турниров Большого шлема

Одиночный разряд

Победы

Поражения

Парный разряд

Победы

Поражения

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте TennisArchives

Теннисисты Ирландии
Теннисисты Великобритании
Победители Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Медики Ирландии